Il singolare del torneo di tennis Open de Moselle 2004, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Jérôme Haehnel che ha battuto in finale Richard Gasquet 7–6(9), 6–4

Teste di serie

  Ivan Ljubičić (quarti di finale)
  Xavier Malisse (primo turno)
  José Acasuso (primo turno)
  Olivier Rochus (primo turno)

 Juan Mónaco (primo turno)
 Julien Benneteau (secondo turno)
 Dennis van Scheppingen (primo turno)
 Gilles Müller (primo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Open de Moselle 2004
ATP Tour 2004